Silesjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Silesjaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (59,4 ha)
Silesjaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,35 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn